Зира́ или Зиря́ () — посёлок городского типа в Хазарском районе Баку, расположенный в 45-46 км к востоку от столицы Азербайджана, вблизи острова Пираллахи.

Общие сведения 
Зиря являлось одним из селений Бакинского ханства. В апреле 1918 года крестьяне Зиря признали Советскую власть, причём сделано это было ещё до приезда туда иногородней комиссии с губернским комиссаром Мешади Азизбековым. В советское время здесь располагался овоще-молочный совхоз.

В 1968 году в посёлке был открыт Зиринский герпетологический комбинат, на котором добывался змеиный яд. Объект прекратил свою деятельность к середине 1990-х годов. В 2008 году в посёлке были открыты лечебно-оздоровительный центр и завод по производству электрооборудования.

Население 
По данным списков населённых мест Бакинской губернии от 1870 года, составленных по сведениям камерального описания губернии с 1859 по 1864 гг., в селении Зиря насчитывалось 166 дворов с населением 824 человека (426 мужчин и 398 женщин), состоящим из азербайджанцев-шиитов, указанных как «татары». По статистическим данным, извлечённым из посемейных списков 1886 года, в Зиря проживало 1294 человека, все — азербайджанцы. По данным «Кавказского календаря» на 1910 год в селении Зыря за 1908 год проживало 1310 человек, также состоящих из азербайджанцев (календарь называет их «татарами»).

По данным переписи 1970 года в посёлке проживало 6215 человек. По состоянию на 1979 год население составило 7807 человек. Перепись 1989 года зафиксировала в Зиря 8646 жителей.

Экономика 
4 ноября 2022 года открыт завод по переработке оливкового масла и столовых оливок.

Спорт 
В посёлке имеется профессиональная футбольная команда «Зиря», выступающая в азербайджанской Премьер-лиге.

Известные уроженцы 
 Физули Али Ибрагим оглу Джавадов — лётчик, полковник пограничных войск Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 
 История посёлка Зиря

Населённые пункты в административном подчинении Баку